VEV steht für:
 Vorwohle-Emmerthaler Verkehrsbetriebe, siehe Vorwohle-Emmerthaler Eisenbahn-Gesellschaft 
 vacuum expectation value (dt. Vakuumerwartungswert), speziell der Vakuumerwartungswert des Higgs-Feldes
 Barakoma Airport (IATA-Code), Flughafen von Barakoma, Salomonen

Vêv steht für:
 Վ, armenischer Buchstabe

Abkürzung